Siliștea ist der Name zahlreicher Orte in Rumänien:

 Siliștea (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Siliștea (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Siliștea (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Siliștea (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Siliștea (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Siliștea (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Siliștea (Lucieni), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Siliștea (Runcu), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Siliștea (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Siliștea (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Siliștea (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Siliștea (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Siliștea (Vitănești), Dorf im Kreis Teleorman
 Siliștea (Iana), Dorf im Kreis Vaslui
 Siliștea (Pungești), Dorf im Kreis Vaslui
 Siliștea (Todirești), Dorf im Kreis Vaslui

 Siliștea Crucii, Dolj, Gemeinde im Kreis Dolj
 Siliștea Dealului, Dorf im Kreis Prahova
 Siliștea Gumești, Gemeinde im Kreis Teleorman
 Siliștea Mică, Dorf im Kreis Teleorman
 Siliștea Nouă, Dorf im Kreis Suceava
 Siliștea Snagovului, Dorf im Kreis Ilfov